Превлака има више значења:
 Превлака (географија), релативно уски копнени спој између двије копнене масе, с двије стране окружен водом
 Превлака (томболо)

Топоними

Топоними у Хрватској 
 Превлака, земљоуз на улазу у Бококоторски залив
 Превлака (тврђава), тврђава на Оштром рту (Бококоторски залив)
 , насеље у општини Ругвица

Топоними у Црној Гори 
 Превлака (острво) (Михољска превлака), острво у Бококоторском заливу
 Превлака (Цетиње), насеље у пријестоници Цетиње